Northam ist der Name folgender Städte:

 Northam (Devon), Stadt in Devon, England
 Northam (Hampshire), Distrikt der City of Southampton, England
 Northam (Südafrika), Kleinstadt in der Nordwest-Provinz, Südafrika
 Northam (Western Australia), Stadt in Western Australia, Australien
 Northam Shire, zugehöriges Verwaltungsgebiet

Northam ist der Familienname folgender Personen:

 Bill Northam (1905–1988), australischer Segler
 Jeremy Northam (* 1961), britischer Schauspieler
 Ralph Northam (* 1959), US-amerikanischer Politiker